Рыбки:

 Рыбки — разговорное название рыб, особенно аквариумных.
 Рыбки — село в Винницкой области Украины.
 Рыбки — деревня в Смоленской области России.